Чжэн Кай (; род. 17 апреля 1986 года, Шанхай, Китай; также известен как Райан Чжэн) — китайский актёр и телеведущий. В 2008 году он окончил институт перформанса Шанхайской театральной академии. Во время учёбы в университете он был соседом по комнате с такими известными актёрами как: Ду Цзян, Чен Хэ и Чжан Дяньлунь. После окончания он подписал контракт с Huayi Brothers. Чжэн наиболее известен как участник развлекательного шоу «Поспеши, брат». Он также известен тем, что снимался в фильмах «Молодые» (2013), «Моя счастливая звезда» (2013), «Личный портной» (2013) и «Возвращение бывших» (2014). 21 мая 2020 года он объявил о своём браке с Мяо Мяо. В октябре 2020 года у него родилась дочь.

Чжэн занял 86-е место в рейтинге Forbes China Celebrity 100 в 2015 году, 67-е место в 2017 году и 68-е место в 2019 году.

Фильмография

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Чжэн Кай на Sina Weibo